Allsvenskan i ishockey 2000/2001 var den näst högsta divisionen för ishockey för säsongen 2000/2001. Allsvenskan bestod av två serier, norra och södra, som planerades spelas med tolv lag i varje, men efter att Lidingö HC gått i konkurs spelades den norra serien med endast elva lag. Serierna spelade 26 respektive 28 omgångar och därefter gick de fyra främsta lagen i varje serie vidare till Superallsvenskan, medan de övriga spelade så kallade vårserier. De två främsta i varje vårserie gick vidare till playoffspel till Kvalserien. Det sämsta laget i nordserien och de två sämsta lagen den södra vårserien, flyttades ner till Division 1.

Serien spelades enligt trepoängssystemet med max fem minuters övertid och straffläggning. Vunnen match under ordinarie ger alltså 3 poäng till vinnande laget, oavgjort en poäng till vardera laget och vinst i övertid eller på straffar ytterligare ett poäng till vinnaren utöver det poäng som gavs vid oavgjort.

Deltagande lag

Höstserier

Allsvenskan Norra
Lag 1–4: Kvalificerade för Superallsvenskan
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra
Lag 1–4: Kvalificerade för Superallsvenskan
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserier

Superallsvenskan

Allsvenskan Norra vår
Lag 1–2: Kvalificerade för playoffspel
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan
Lag 7: Kvalificerad för Kvalserien till Allsvenskan.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra vår
Lag 1–2: Kvalificerade för playoffspel
Lag 3–6: Kvalificerade för Allsvenskan
Lag 7: Kvalificerad för Kvalserien till Allsvenskan.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff
Playoffspelet bestod av fyra lag från vårserierna av Allsvenskan samt lag 3 till 6 i Superallsvenskan. Varje lag från vårserierna mötte ett lag från Superallsvenskan i den första playoffomgången. Vinnarna från den första omgången möttes sedan i den andra playoffomgången, där de två vinnarna kvalificerade sig för Kvalserien.

Översikt

Playoff 1
Skellefteå – Oskarshamn

Nyköping – Boden

Hammarby – Troja

Tingsryd – Mora

Playoff 2
Hammarby – Mora

Boden – Oskarshamn

Kvalserier

Kvalserien till Elitserien

Kvalserien till Allsvenskan norra
Lag 1–2 är kvalificerade för Allsvenskan norra 2001/2002
Lag 3–5 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2001/2002

Kvalserien till Allsvenskan södra
Lag 1–2 är kvalificerade för Allsvenskan södra 2001/2002
Lag 3–6 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2001/2002

Referenser

Sport i Sverige 2000
Sport i Sverige 2001
Ishockeysäsongen 2000/2001
2000